El corriol de triple collar africà  o corriol tricollar
(Charadrius tricollaris) és una espècie d'ocell de la família dels caràdrids (Charadriidae) que habita estanys, aiguamolls i platges fluvials de l'Àfrica Oriental i Meridional, des d'Eritrea, Etiòpia, República Democràtica del Congo i Gabon, cap al sud fins a Sud-àfrica. Freqüentment considerat conespecífic de Charadrius bifrontatus.

Referències 

Charadrius